Хеньи (Хини):
 Хеньи, Льюис Джордж (1910—1970) — американский астроном.
 (1365) Хеньи — астероид главного пояса.
 Трек Хеньи — почти горизонтальный эволюционный трек, по которому проходят звёзды до главной последовательности с массами больше 0,4 массы Солнца.